Синагога хасидов из Койданово — бывшая хасидская синагога, которая действовала в Минске в конце 19 и начале 20 вв. Располагалась на улице Александровской (ныне улица М. Богдановича).

История 
Синагога была основана хасидами из Койданово (ныне город Дзержинск). Была популярна своей музыкой для богослужений, прежде всего песнями Янкеля Телечанера. В настоящее время не существует.

Литература 
 Скир Арон, «Еврейская духовная культура в Беларуси: историко-литературный очерк», Минск 1995

Дзержинск (Минская область)
Синагоги Белоруссии
Утраченные синагоги